Sokourani peut désigner :
 Sokourani, une commune rurale du département de Kayan au Burkina Faso ;
 Sokourani, une commune rurale du département de Ouo au Burkina Faso ;
 Sokourani, une commune rurale du département de Péni au Burkina Faso ;
 Sokourani, une commune rurale du département de Satiri au Burkina Faso.

Homonymie de localités